Dedalium és un videojoc en línia desenvolupat per l'estudi Loycom Games amb la peculiaritat que es pot jugar a qualsevol lloc web gràcies a utilitzar una extensió per a navegadors. Es troba disponible a Chrome Web Store, Extensió (Mozilla), Microsoft Edge, Opera (navegador web), Safari (navegador web)

Descripció 
Es tracta d'un joc de rol en línia on s'ha de col·leccionar objectes així com lluitar contra enemics tant en la mateixa web del joc com en qualsevol altre web gràcies a fer servir una extensió que permet injectar contingut a qualsevol web.

El joc utilitza web augmentada. el qual comparen amb la realitat augmentada

El joc es basa en un personatge robotitzat al qual has d'escollir diferents parts per augmentar el seu poder així com escollir els diferents atacs. Un cop escollits aquests s'executaran de forma automàtica contra els teus enemics.
El fet de poder injectar contingut del joc gràcies a l'extensió com a part del mode de joc permet que algunes pàgines concretes puguin donar recompenses que et permeten millorar el teu personatge així com atacar altres jugadors.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web oficial del videojoc

Videojocs de rol